Santo Stefano steht für:

 Stephanitag (26. Dezember) in Italien

Kirchen:
 Basilika Santo Stefano (Bologna), Gebäudekomplex aus sieben Kirchen
 Santo Stefano (Genua)
 Santo Stefano Rotondo, auf dem Monte Celio in Rom
 Santo Stefano (Venedig), im Stadtteil San Marco
 Santo Stefano (Verona)

Inseln:
 Santo Stefano (Insel), eine Insel der Pontinischen Inseln 
 Santo Stefano (La Maddalena), eine kleine Insel im Archipel La Maddalena in Sardinien, Provinz Olbia-Tempio

Orte in Italien:
 Oggiona con Santo Stefano, Gemeinde in der Provinz Varese
 Pieve Santo Stefano, Gemeinde in der Provinz Arezzo
 Rocca Santo Stefano, Gemeinde in der Provinz Rom
 Santo Stefano al Mare, Gemeinde in der Provinz Imperia
 Santo Stefano Belbo, Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Santo Stefano d’Aveto, Gemeinde in der Provinz Genua
 Santo Stefano del Sole, Gemeinde in der Provinz Avellino
 Santo Stefano di Cadore, Gemeinde in der Provinz Belluno
 Santo Stefano di Camastra, Gemeinde in der Provinz Messina
 Santo Stefano di Magra, Gemeinde in der Provinz La Spezia
 Santo Stefano di Rogliano, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Santo Stefano di Sessanio, Gemeinde in der Provinz L'Aquila
 Santo Stefano in Aspromonte, Gemeinde in der Provinz Reggio Calabria
 Santo Stefano Lodigiano, Gemeinde in der Provinz Lodi
 Santo Stefano Quisquina, Gemeinde in der Provinz Agrigent
 Santo Stefano Roero, Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Santo Stefano Ticino, Gemeinde in der Provinz Mailand
 Villa Santo Stefano, Gemeinde in der Provinz Frosinone
 Santo Stefano, Ortsteil von San Piero a Sieve in der Metropolitanstadt Florenz

bg:Свети Стефан
ca:Sant Esteve
cs:Svatý Štěpán (rozcestník)
el:Άγιος Στέφανος
en:St. Stephen (disambiguation)
eo:Sankta Stefano (apartigilo)
gl:Santo Estevo
hu:Szent István (egyértelműsítő lap)
nl:Stefanus
pt:St. Stephen
sk:Svätý Štefan
sl:Sveti Štefan (razločitev)
sr:Свети Стефан (вишезначна одредница)